Бар () — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 134 человека (2008 г.), плотность населения составляет 45 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 11020. Телефонный код — 0125.

Покровителем населённого пункта считается Вознесение Девы Марии.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики